U-121 – niemiecki okręt podwodny typu UE II z okresu I wojny światowej
 U-121 – niemiecki okręt podwodny typu IIB z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-121 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-121 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu UC III z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich